Il singolare femminile del torneo di tennis Adidas International 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Meghann Shaughnessy 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Martina Hingis (campionessa)
 Kim Clijsters (semifinali)
 Serena Williams (semifinali)

 Justine Henin (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adidas International 2002